Жовтневе водосховище (Харківська область)
 Жовтневе водосховище (Миколаївська область)